Юго-Запад — район города в нескольких городах:

* Юго-Запад — общее название района массовой жилой застройки в Москве между Кутузовским проспектом и Можайским шоссе на северо-западе и Варшавским шоссе на юго-востоке.
 Юго-Запад — исторический район на юго-западе Санкт-Петербурга.
 Юго-Запад — микрорайон на юго-западе Минска.
 Юго-Запад — микрорайон на юго-западе Хмельницкого.

См. также 
 Юго-Западная
 Юго-Западный